Битва в протоці Отранто (1917) - морська битва часів Першої світової війни поміж ВМФ Центральних держав і Антанти, яка відбулась 14-15 травня 1917 року в протоці Отранто. Завершимлась перемогою ВМС Центральних держав.
 Бій у протоці Отранто - морський бій, який відбувся 12 листопада 1940 року між легкими силами Королівських військово-морських флотів Великої Британії та Австралії з конвоєм Італійського королівського флоту за часів битви на Середземному морі у Другій світовій війні.